Canadian Open 1974 – profesjonalny turniej nie-rankingowy snookera rozgrywany w lecie 1974 w Toronto, jako pierwszy turniej z tej edycji. Były to zawody zaproszeniowe dla 16 zawodników, z czego tylko 5 było zawodowcami, a 11 miało status amatora. Odbywały się w Canadian National Exhibition, podobnie, jak inne turnieje tej serii. Pula nagród wynosiła 1,500 funtów. Zwycięzcą został Cliff Thorburn, który pokonał w finale Dennisa Taylora 8 do 6. 

Mecze pierwszej rundy były rozgrywane w formacie lepszy z 9 frame'ów, w następnych rundach – w formacie lepszy z 15 frame'ów.

Drabinka turniejowa

Breaki stupunktowe 
  Alex Higgins – 139, 120
  Dennis Taylor – 128

Statystyki turnieju

Statystyki ćwierćfinałów 

 Liczba uczestników rundy: 8 zawodników
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 45 (60)
 Średnia liczba partii w meczu: 11,25
 Najwyższe zwycięstwo: 8-1
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 0

Statystyki półfinałów 

 Liczba uczestników rundy: 4 zawodników
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 27 (30)
 Średnia liczba partii w meczu: 13,50
 Najwyższe zwycięstwo: 8-6
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 0

Przypisy 

Canadian Masters
1974 w sporcie